Příjmení Tomsa nosí více různých osobností:

 Bohuš Tomsa (1888–1977), český právník a právní filozof
 Filip Tomsa (* 1984), český herec
 František Jan Tomsa (1753–1814), český spisovatel a publicista
 Jaroslav Tomsa (1930–2015), český herec a kaskadér
 Josef Tomsa (* 1929), duchovní církve československé, politický vězeň a poslanec SL FS za KDS
 Karel Tomsa (1904–1993), český zeměměřič a fotogrammetr
 Marie Tomsová, česká televizní hlasatelka
 Vladimír Tomsa (1831–1895), český fyziolog a rektor Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze

 jiný význam
 Detektiv Martin Tomsa, český televizní seriál

Externí odkazy 
 

Česká příjmení